Das Charles Sturt Adelaide International 2014 war ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Februar 2014 in West Lakes, Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. Februar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Ryan Agar
 Cameron Norrie
 Maverick Banes
 Dayne Kelly

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 57 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Adelaide
Charles Sturt City